Ivanec je lahko:
 Ivanec (Hrvaška)
 Ivanec Bistranski (Hrvaška)
 Ivanec Križevački (Hrvaška)
 Koprivnički Ivanec (Hrvaška)